— 68-й император Японии, правивший с 24 марта 1016 по 15 мая 1036 года. Имя — Ацухира.

Приставка «го-» означает «следующий», «преемник» (то есть «Итидзё II»)

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Тёва (1012—1017)
 Каннин (1017—1021)
 Дзиан (1021—1024)
 Мандзю (1024—1028)
 Тёгэн (1028—1037)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы.

Примечания

Литература 
 
 

 19